Pighius ist der Familienname verschiedener Personen:

 Albertus Pighius (um 1490–1542), katholischer Theologe und Astronom
 Stephanus Winandus Pighius (1520–1604), Pädagoge